Deck the Halls bezeichnet:

 Deck the Halls, englisches Weihnachtslied
 Deck the Halls, Originaltitel eines Kriminalromans von Mary Higgins Clark aus dem Jahr 2000, siehe Gefährliche Überraschung
 Deck the Halls (1994), Animationsfilm aus dem Jahr 1994
 Deck the Halls (2005), Weihnachtsfilm aus dem Jahr 2005, Regie George Mendeluk
 Deck the Halls, Originaltitel einer Filmkomödie aus dem Jahr 2006, siehe Blendende Weihnachten
 Deck the Halls (2011), Fernsehfilm aus dem Jahr 2011